Stati Uniti d'America
 Crown Point – census-designated place del Borough della Penisola di Kenai
 Crown Point – capoluogo della Contea di Lake, Indiana
 Crown Point – città della Contea di Essex, New York
 Trinidad e Tobago
 Crown Point – città di Tobago